Sergei Afanassjew ist der Name folgender Personen:

* Sergei Afanassjew (Leichtathlet) (* 1964), sowjetischer Mittelstreckenläufer
 Sergei Alexandrowitsch Afanassjew (1918–2001), sowjetischer Ingenieur 
 Sergei Andrejewitsch Afanassjew (* 1988), russischer Rennfahrer